Паньшино — посёлок в Дмитровском районе Орловской области. Входит в состав Долбенкинского сельского поселения.

География 
Расположен в 21 км к юго-востоку от Дмитровска и в 2 км к северу от Железногорска, на левом берегу Речицы, почти у самой границы с Железногорским районом Курской области. К северу от посёлка расположено урочище Должанки. Напротив Паньшино, на правом берегу Речицы, до 1976 года располагался посёлок Кочки.

История 
В 1926 году в посёлке было 20 дворов, проживало 137 человек (71 мужчина и 66 женщин). В то время посёлок входил в состав Долбенкинского сельсовета Долбенкинской волости Дмитровского уезда. В 1937 году в посёлке был 21 двор. Во время Великой Отечественной войны, с октября 1941 года по 1943 год, Паньшино находилось в зоне немецко-фашистской оккупации.

Население

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Дмитровского района (Орловская область)